Hackney kan syfta på: 

 London Borough of Hackney – ett borough i London
 Hackney, London – ett distrikt i London
 Hackneyhäst – en hästras från England som räknas som världens mest eleganta körhäst
 Hackneyponny – en hästras i ponnystorlek som härstammar från England